El término noroeste puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Noroeste, una región geográfica de Argentina;
 a Noroeste, una región administrativa de Argentina, parte del Norte Grande;
 a Noroeste, una provincia de Camerún;
 a Noroeste, una mancomunidad de la provincia de Burgos, España;
 a Noroeste de Estados Unidos, una región de Estados Unidos;
 a Noroeste, una región de Inglaterra;
 a Noroeste, una región de México;
 a Noroeste, una región de Pakistán;
 a Noroeste, una provincia de Sudáfrica;
 a Noroeste, una región de Vietnam;
 a Noroeste, una provincia de Zambia;
 a Noroeste, una región de Canadá;
 a Noroeste, una equipo de fútbol de la ciudad brasileña de Bauru;
 al Periódico Noroeste, un periódico en Sinaloa, México.